Алла Волкова:
 Волкова, Алла Викторовна (телеведущая) (род. 1955) — советская и российская телеведущая.
 Волкова, Алла Викторовна (футболистка) (род. 1968) — российская футболистка.